Anatolie, de asemenea Anatol (în latină Anatolius, în greacă Ανατολιος = adică locuitor/persoană originară din Anatolia, care este numele antic al Asiei Mici; de asemenea ar mai însemna – răsărit, răsăritul soarelui) este un prenume masculin. În arealul românofon este cel mai adesea întâlnit în Republica Moldova și terioriile locuite de români din Ucraina.

Formele prenumelui 
 Анатоли în bulgară
 Anatoly în engleză
 Anatole în franceză
 Anatol în germană/maghiară
 Anatolio în italiană/spaniolă 
 Anatólio în portugheză
 Anatoliusz în poloneză
 Анатолий în rusă
 Анатолиjе în sârbă
 Anadolu în turcă
 Анатолій în ucraineană

Persoane din România  

 Anatol Baconsky, scriitor
 Anatol Vieru, compozitor

Persoane din Republica Moldova 
 Anatolie Arapu, politician, actualul Ministru al Finanțelor
 Anatol Arhire, politician, deputat
 Anatolie Botnari, cleric ortodox 
 Anatolie Cîrîcu, halterofil, medaliat
 Anatolie Doroș, fotbalist
 Anatolie Drumea, fizician
 Anatolie Gorodenco, politician, ex-Ministru al Agriculturii și Industriei alimentare 
 Anatol Guboglo, general
 Anatolie Kovarski, selecționer, agronom și genetician 
 Anatolie Moraru, membru al Sfatului Țării
 Anatolie Onceanu, politician
 Anatolie Simac, general 
 Anatolie Zagorodnîi, politician, deputat

Persoane din alte țări 
 Anatole France, scriitor francez
 Anatoli Fomenko, matematician rus
 Anatoli Karpov, maestru de șah rus
 Anatoli Kinah, politician, ex-Prim-ministru al Ucrainei
 Anatoli Lunacearski, revoluționar rus
 Anatoli Tîmoșciuk, fotbalist ucrainean

Prenume masculine
Dezambiguizare